Pachylemur — це вимерлий гігантський лемур, який найбільше пов'язаний із лемурами з роду Varecia (але пахілемур був міцнішим і в три-чотири рази більшим). Відомі два види, Pachylemur insignis (10 кг) і Pachylemur jullyi (13 кг), хоча є певні сумніви щодо того, чи не є вони насправді самим видом. Подібно до живих лемурів, пахілемур спеціалізувався на поїданні фруктів і, отже, був важливим розповсюджувачем насіння, можливо, для видів дерев із насінням, яке занадто велике, щоб навіть лемури могли проковтнути. У колючих заростях південно-західного Мадагаскару вони також, ймовірно, розсіювали насіння, яке розвивалося, щоб прикріпитися до хутра. На відміну від Varecia, передні та задні кінцівки пахілемура були майже однакової довжини, тому він, ймовірно, був повільним дереволазом. Однак обидва використовували підвішування задніми кінцівками, щоб дістати плоди на невеликих гілках під ними.

Як і інші лемури, пахілемур був знайдений лише на острові Мадагаскар, а його субфоссильні останки були знайдені в основному в центральній і південно-західній частинах острова. Фрагментарні та невизначені останки також були знайдені на півночі Мадагаскару. Пахілемур колись жив у різноманітних спільнотах лемурів у межах свого ареалу, але в багатьох із цих місць залишилося 20% або менше вихідних видів лемурів. Пахілемур занепав після прибуття людей на Мадагаскар приблизно в 350 р. до н. е. Вважається, що причинами його зникнення стали втрата середовища існування, фрагментація лісів і полювання на м’ясо диких тварин. Вважається, що пахілемур вимер між 680–960 рр. н. е., хоча залишки субфоссилів, знайдені в печерній ямі на південному заході Мадагаскару, можуть свідчити про те, що він існував до 500 років тому.

Залишки пахілемура були вперше описані в 1895 році французьким зоологом Анрі Фільолем і спочатку були включені до роду лемурів разом із кільцехвостим лемуром та іншими близькими родичами, які зараз класифікуються в родині Lemuridae. У 1948 році французький палеонтолог Чарльз Ламбертон помістив цей вид у підрід Pachylemur, який був визнаний як рід у 1979 році. Однак через раннє використання назви Pachylemur, пріоритет альтернативної назви роду, запропонованої Гійомом Грандідьє в 1905 році, і помилки в описі роду Ламбертоном 1948 року, доступність назви за правилами зоологічної номенклатури вважалася сумнівною. У 2011 році була подана петиція до Міжнародної комісії з зоологічної номенклатури про збереження назви.

Примітки

Джерела 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роди ссавців
Ссавці плейстоцену
Фауна голоцену